E90 peut faire référence à :

Médecine 
 Anomalies nutritionnelles et métaboliques au cours de maladies classées ailleurs, d'après la classification internationale des maladies.

Téléphonie 
 Nokia E90 Communicator, un smartphone.

Transports 
Aéronautique 
 Embraer 190, un avion civil dont le code IATA est E90.

Automobiles
 BMW Série 3 (E90), cinquième génération de la BMW Série 3 ;
 Toyota Corolla E90, sixième génération de la Toyota Corolla.

Route 
 Route européenne 90, une route traversant le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce et la Turquie.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres